Svjetsko prvenstvo u reliju 2021.

Kalendar

Poredak

Poredak vozača

Poredak momčadi 

2021